Hra může být:

společnost
 hra – společenská činnost vykonávaná jako zábava 
 sportovní hra
 moderní společenská hra
 desková hra
 karetní hra
 počítačová hra
 webová hra
 didaktická hra
 strategická hra
 koordinační hra
 Hra (v originále The Game) – psychická hra jménem Hra

umění
 rozhlasová hra
 divadelní hra

hazard
 sázková hra
 hazardní hra

historie
 Velká hra – název strategického britsko-ruského konfliktu ve Střední Asii v 19. století a první polovině 20. století

filmy
 Hra o jablko – český film režisérky Věry Chytilové
 Hra (film, 1994) – americký film z roku 1994
 Hra (film, 1997) – americký film režiséra Davida Finchera z roku 1997 s Michaelem Douglasem a Seanem Pennem v hlavních rolích

bezpečnost 
 zpravodajská hra

jiné rozcestníky
 dětská hra
 hry

Externí odkazy